Аманд

 Аманд — римский император-узурпатор в 285-286 годах.
 Аманд — святой, бенедиктинский монах, миссионер, просветитель Бельгии VII века.
 Аманд (фр. Amende) — денежный штраф, пеня.
 Аманд из Бордо (IV век—431) — святой Римско-Католической церкви, архиепископ Бордо.

Примечания